Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2018-2019 è il ventottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Stagione 
La novità di quest'anno è che il Comitato Regionale delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta ha deciso che i 2 gironi di Eccellenza passano da 18 a 16 squadre. 

Tale decisione fa sì che i consueti posti da attribuire a nuove squadre (in sostituzione delle promosse in Serie D e delle retrocesse in Promozione dalla precedente stagione) vengono ridotti: infatti non si riassegnano le "caselle" lasciate libere dalle rinunce del Denso Carmagnola (decimo classificato nel girone B 2017-2018) e del Città di Verbania (vincitore del girone A di Promozione, ma costretto a cessare l'attività per sopraggiunte difficoltà economiche): alle retrocesse dalla Serie D Calcio Derthona e Castellazzo Bormida si affiancano pertanto le sole neopromosse La Pianese, Moretta, Vanchiglia 1915, la vincitrice del play-off Accademia Borgomanero e la ripescata Santostefanese. 

Si segnala inoltre che il San Domenico Savio (ottavo nel girone B 2017-2018) si fonde col Canelli (militante in Promozione), dando origine al Canelli S.D.S..

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2019-2020.
  Ammesso ai play-off o play-out.
      Ammesso ai play-off nazionali.
      Retrocesso in Promozione 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Play-out

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2019-2020.
  Ammesso ai play-off o play-out.
      Ammesso ai play-off nazionali.
      Retrocesso in Promozione 2019-2020.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Play-off

Play-out

Titolo di Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2018-2019 
Queste sono le finali regionali, andata e ritorno, per il titolo di Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta tra le vincenti dei due gironi di Eccellenza.

Coppa Italia Dilettanti Piemonte-Valle d'Aosta

Note

Collegamenti esterni 

Piemonte